von Köln ist der Beiname oder Herkunftsname folgender Personen:

 Anno von Köln (1010–1075), Erzbischof von Köln, siehe Anno II.
 Brun von Köln (925–965), Erzbischof von Köln, siehe Brun (Köln)
 Bruno von Köln (um 1030–1101), Begründer des Kartäuserordens und Heiliger
 Engelbert I. von Köln (1186–1225), Erzbischof von Köln
 Ferdinand von Köln (1577–1650), Kurfürst und Erzbischof von Köln, siehe Ferdinand von Bayern (1577–1650)
 Hermann von Köln (1107/1108–nach 1181), Prämonstratenser

 Simon von Köln († 1511), spanischer Architekt und Bildhauer
 Ursula von Köln, Heilige